Josef Laumer ist der Name folgender Personen:

* Josef Laumer (Politiker, 1887) (1887–1973), deutscher Politiker (SPD) 
 Josef Laumer (Politiker, 1960) (* 1960), deutscher Politiker (CSU)